Бла́гое (, , ) — сербско-хорватское мужское имя.
 Благое — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Благое — озеро в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа.